
Molekulska formula -{C18H22N2S}- se može odnositi na:
 Alimemazin
 Vortioksetin